Cristian Vasile se poate referi la mai multe persoane:
Cristian Vasile, cântăreț român de muzică ușoară
Cristian Vasile, istoric român